Гийом Франсуа Руэль (; ) — французский  и аптекарь. В 1754 году ввёл в химию понятие основание — как вещество при вступлении в реакцию с кислотой образующее такую твёрдую форму как соль.

Член Парижской академии наук (1744; adjoint chimiste). 

Будучи ещё весьма молодым человеком, почувствовал влечение к химии и сначала производил опыты в мастерской одного котельщика, а затем занимался химией у аптекаря в Париже, изучая в то же время ботанику и естественную историю. Впоследствии Руэль стал аптекарем и открыл чтения по химии, имевшие успех. В 1742 году был назначен профессором химии в парижском Ботаническом саду (Jardin des Plantes). Работы Руэля, имевшие большое значение в истории развития химии, касались нейтральных солей, кристаллизации морской соли, воспламенения терпентинного масла азотной кислотой, способа бальзамирования у древних египтян, кислых солей и др. По поручению военного министерства, Руэль производил исследование нового способа изготовления и очищения селитры. Начатый Руэлем «Полный курс химии» (Cours complet de chimie) остался незаконченным.

В числе его учеников  Пьер-Луи Атена.

Примечания

Литература 
 

Члены Французской академии наук